Mohamed Konaté ist der Name folgender Personen:

* Mohamed Konaté (Fußballspieler, 1985) (* 1985), französischer Fußballspieler 
 Mohamed Konaté (Fußballspieler, 1992) (* 1992), malischer Fußballspieler 
 Mohamed Konaté (Fußballspieler, 1997) (* 1997), burkinischer Fußballspieler